EDCS bezeichnet:
 ICAO-Code für Flugplatz Saarmund
 Epigraphik-Datenbank Clauss-Slaby
 Ecumenical Development Cooperative Society, heute Oikocredit

Abkürzung